

Баженовське сільське поселення — сільське поселення, Байкаловський район, Свердловська область
 Баженовське сільське поселення — сільське поселення, Саргатський район, Омська область